Ewijk ist der Familienname folgender Personen:

 Chayenne Ewijk (* 1988), niederländische Tennisspielerin
 Milan van Ewijk (* 2000), niederländischer Fußballspieler

Ewijk steht für:

 Ewijk (Beuningen), Ortsteil der Gemeinde Beuningen in der niederländischen Provinz Gelderland